Osoby:
 Michael Faraday – angielski fizyk i chemik
Astronomia:
 (37582) Faraday – planetoida
Miejsca:
 Faraday – kanadyjska gmina w Ontario
Technika:
 „Faraday” – francuski okręt podwodny z okresu I wojny światowej
Motoryzacja:
 Faraday Future – amerykański producent samochodów elektrycznych